Ugu (Zuid-Afrika), een district in Zuid-Afrika
Ugu (India), een plaats in India